Мадс Вюрц Шмидт (; род.  в Раннерсе, Дания) — датский профессиональный шоссейный велогонщик, выступающий с 2020 года за команду Мирового тура «».  Чемпион мира в индивидуальной гонке среди юниоров (2011) и андеров (2015).

Достижения 

 2011
1-й  Чемпионат мира U19 в индивид. гонке
 2012
1-й Париж — Рубе U19
 2013
7-й Стер ван Зволле
 2014
2-й ЗЛМ Тур
4-й Эшборн — Франкфурт U23
5-й Стер ван Зволле
 2015
1-й  Чемпионат мира U23 в индивид. гонке
Чемпионат Дании 
1-й  Индивидуальная гонка U23
3-й  Индивидуальная гонка
7-й Тур Дании 
1-й  Молодёжная классификация
1-й Этап 5 (ИГ) 
6-й ЗЛМ Тур
1-й Этап 2 (КГ) 
8-й Велотон Стокгольм
9-й Гран-при Рингерике
 2016
Чемпионат Дании U23
1-й  Индивидуальная гонка
1-й  Групповая гонка
1-й  Триптик де Мон 
1-й  Очковая классификация
1-й Этапы 2 & 3b
1-й Гран-при Хернинга
2-й Тур Дании 
1-й  Молодёжная классификация
1-й Этап 4 (ИГ) 
3-й Скиве–Лёбет
9-й Петли Майена
9-й ЗЛМ Тур
 2017
3-й Этуаль де Бессеж 
1-й  Молодёжная классификация
2-й Тур Кёльна
 2018
7-й Классика Альмерии
 2019
3-й ЗЛМ Тур

Гранд-туры

Примечания

Ссылки 
Шмидт, Мадс Вюрц  на FirstCycling 

Велогонщики Дании